Jméno a příjmení Ladislav Kučera má více nositelů:

 Ladislav Kučera (hudebník) (* 1950) – český folkový hudebník
 Ladislav Kučera (politik) (1881–???) – meziválečný československý politik, poslanec za sociální demokraty a komunisty